Sosa blanca puede referirse a:
 El nombre común de la planta Salsola vermiculata.
 El nombre común de la planta Suaeda spicata.
 El nombre común de la planta '''Suaeda maritima.